Героїка — звеличування героїзму (героїчних вчинків) в творах — піснях, літературі, фільмах, музиці, малюнках, тощо.

В назвах 
 Благодійний фонд «Героїка»